proeftijd (arbeidsovereenkomst), periode waarin een arbeidsovereenkomst op elk moment opgezegd kan worden
Proeftijd (hoorspel), een Nederlands hoorspel uit 1982
proeftijd (strafrecht), periode waarbinnen een voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer kan worden gelegd